Nuno Borges e Francisco Cabral  erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Patrik Niklas-Salminen e Bart Stevens hanno sconfitto Ruben Gonzales e Fernando Romboli con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Jonny O'Mara (semifinale)
  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinale)

  Patrik Niklas-Salminen /  Bart Stevens (campioni)
  Ruben Gonzales /  Fernando Romboli (finale)

Wildcard 

  Alexei Popyrin /  Anthony Popyrin (primo turno)

  Yankı Erel /  Koray Kirci (primo turno)

Ranking protetto 

  Julian Ocleppo /  Kai Wehnelt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bahrain Ministry Of Interior Tennis Challenger 2023